Nichols se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Treadwell Nichols
 George Elwood Nichols